Buzek ist der Familienname folgender Personen:

 Agata Buzek (* 1976), polnische Schauspielerin
 Bonifác Buzek (1788–1839), tschechischer Priester, Volksaufklärer, Philosoph und Pädagoge
 Bruno Buzek (1911–1973), österreichischer Architekt
 Elisabeth Buzek (1901–2001), österreichische Malerin
 Hans Buzek (* 1938), österreichischer Fußballspieler
 Jerzy Buzek (* 1940), Präsident des Europäischen Parlaments und ehemaliger Ministerpräsident Polens
 Jerzy Jan Buzek (1874–1939), tschechischer Metallurge
 László Buzek (* 1945), ungarischer Volleyballspieler und -trainer
 Miloslav Buzek (1899–1940), tschechoslowakischer Springreiter
 Petr Buzek (* 1977), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Busek
 Butzek